Antalya (district)
 Antalya (provincie)
 Antalya (stad)